Ва́нино — рабочий посёлок в Хабаровском крае России. Административный центр Ванинского района.

Образует городское поселение Рабочий посёлок Ванино как единственный населённый пункт в его составе.

Расположен на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. До 1985 года в состав посёлка Ванино административно входил жилищный массив при лесозаводе, затем выделенный в село Токи.

История 

Глубоководная бухта Ванина (названная в честь военного топографа Иакима Клементьевича Ванина) открыта в мае 1853 года. Впервые появилась на российских морских картах в 1876 году, благодаря экспедиции по исследованию Татарского пролива.

История заселения поселения начинается с 1907 года, с появлением лесопромышленника Тишкина, отсюда и первое название населённого пункта — Тишкино.

Освоение бухты началось в 1939 году. К тому времени в бухте находилось лишь одно предприятие — Лесоучасток. В это время Ванино, как и всё побережье Татарского пролива, находилось в составе Советского (позднее — Советско-Гаванского) района Приморского края.

21 мая 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР издал постановление о строительстве железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань и морского порта в бухте Ванина.

Официальная дата основания порта — 18 октября 1943 года. В этот день Дальневосточным морским пароходством утверждено штатное расписание портового пункта Ванино.

В апреле 1944 года был досрочно сдан в эксплуатацию первый пирс, 20 июля 1945 года из Комсомольска-на-Амуре в бухту Ванина прибыл первый поезд. В строительстве дороги большую роль сыграли заключённые, солдаты строительных батальонов, а также около 50 тысяч военнопленных. В посёлке была открыта железнодорожная станция, носящая название «Ванино-Вокзал».

Значение Ванинского порта резко возросло начиная с лета 1946 года, после того, как портовые сооружения в Находке были разрушены взрывом парохода «Дальстрой» (24 июня 1946 года).

Порт Ванино, Ванинский ИТЛ (Ванинский транзитно-пересыльный лагерь) стал пересадочным пунктом для этапов заключённых, следовавших на Колыму. На станции и в порту Ванино происходила перегрузка заключённых из эшелонов на пароходы, следовавшие в Магадан — административный центр ГУ СДС НКВД-МВД СССР «Дальстрой» и Севвостлага.

С окончанием эпохи исправительно-трудовых лагерей в СССР в середине 50-х годов 20-го века порт развивался как торговый, основным предназначением которого был экспорт различных грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно сырой древесины (лес-кругляк, доска). С 1973 года и по настоящее время работает паромная переправа с материка на Сахалин — из Ванино в Холмск ходят грузопассажирские паромы проекта 1809, которые так и называются — «Сахалин».

В 21 веке порт перепрофилируется на экспорт угля, в связи с чем идёт его значительное расширение за пределы бухты Ванина и интенсивное строительство транспортных и производственных объектов.

География и климат 
Посёлок городского типа расположен на западном берегу бухты Ванина (Татарский пролив), на восточной оконечности Советско-Гаванского нагорья хребта Сихотэ-Алинь, в 370 километрах от города Хабаровска на восток (и немного севернее — 49 градусов 05 мин северной широты, 140 градусов 15 мин восточной долготы, 608 км — по дороге), в 10 км от города Советская Гавань, (32 км по дороге). Байкало-Амурской железной дорогой связан с Комсомольском-на-Амуре (на территории посёлка находится станция Ванино-Вокзал и Ванино-Порт), федеральной автомобильной трассой (08А-1) посёлок связан с автодорожной сетью края.

Умеренный муссонный климат с резкими суточными перепадами температуры. Короткая сухая и тёплая осень сменяется мягкой и достаточно снежной зимой: устойчивые отрицательные температуры в течение суток держатся с середины ноября по середину февраля. Первая половина зимы характерна незначительным количеством осадков, но регулярными, и весьма сильными ветрами с материка — в Новогоднюю ночь обычно холодно, малоснежно и ветрено. Весна наступает по сезону, но тянется долго — вплоть до первых чисел мая тёплые солнечные дни регулярно чередуются снежными зарядами, порою довольно сильными. По этой причине лето наступает достаточно поздно, и летом неделями возможна пасмурная погода и затяжные дожди. На побережье Татарского пролива и бухты Ванина в весенне-летний период часты туманы, преимущественно в ночное время.

Климатическое лето (среднесуточная температура выше +15) наступает в июле/августе (или может не наступить вообще).

Также климат разнообразят регулярные тайфуны и иногда — землетрясения.

Ванино и Ванинский район, как и большая часть территории Хабаровского края, приравнен к районам Крайнего севера.

В августе 2014 года, по данным погодного сайта rp5.ru, максимальная температура воды составила +19 градусов.

Население

Порт 
Порт Ванино — крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе и на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Навигация в порту открыта круглый год. В зимний период, когда акватория бухты покрыта льдом (с января по март), проводка судов осуществляется с помощью ледоколов. Порт работает круглосуточно.

В торговом порту имеется 22 грузовых причала и пирса общей протяжённостью более 3 км. Они входят в состав четырёх перегрузочных комплексов и нефтеналивного терминала.

Ванинский порт — транспортный узел, связывающий воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Выгодное географическое расположение порта открывает ближайший выход к морю грузам, идущим с запада по Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожным магистралям. С 1973 г. работает морская железнодорожная переправа Ванино — Холмск.

Нефтеналивной терминал включает 3 причала. Суммарная ёмкость резервуарного парка нефтетерминала составляет 200 тыс. м³, из них 120 тыс. м³ предназначены для хранения тёмных нефтепродуктов и 80 тыс. м³ — для светлых нефтепродуктов. Производственные мощности терминала позволяют перегружать до 3 млн тонн нефтегрузов в год.

В состав портового флота входят более 20 единиц судов различного назначения, в том числе: несколько буксиров-кантовщиков («Тугнуй» и «Ургал»), один морской буксир, судно-водолей, маслозаправщик, сборщик льяльных вод, два самоходных и два несамоходных плашкоута, лихтеры, танкер-бункеровщик, нефтемусоросборщики, два пассажирских катера.

Порт обслуживает железнодорожная станция Ванино.

Грузооборот порта в 2005 году составлял 6,2 млн тонн, а в 2015 году уже 26,8 млн тонн. Основными грузами являются уголь, лес и пиломатериалы, цветные и чёрные металлы, контейнеры и руда.

Достопримечательности 

Во втором районе установлен памятник жертвам политических репрессий. Там же установлен камень с мемориальной доской в память о легендарном подводнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Александре Ивановиче Маринеско, который по сфабрикованному обвинению в преступлении, отбывал наказание в порту Ванино.

Имеются школьный и общественный музеи. В конце 2011 года планировалось, что начнёт работать краеведческий музей.

Транспорт 
Достаточно высокий процент населения имеет в собственности личные автомобили различных классов: популярны внедорожники, микроавтобусы, микрогрузовики. Не редкость в семье по две и более машины. Тем не менее, в пригороде Ванино располагается муниципальное автотранспортное предприятие, выполняющая рейсы как внутренних, так и загородных маршрутов на автобусах Daewoo и ПАЗ:
 маршрут № 7: ЦРБ — ТЦ «Океан» — п. Токи
 маршрут № 12: ЦРБ — п. Токи
 маршрут № 14: магазин «Телец» — ТЦ «Океан»
 маршрут № 15К: магазин «Телец» — Коппинский жилмассив — ЦРБ — китайский рынок
 маршрут № 101: университет (автовокзал) — г. Советская Гавань.
 маршрут № 102: гараж — «Орбита» — п. Токи-2 — школа № 4 — ЦРБ — Коппинский жилмассив — магазин «Телец»
 маршрут № 103: «Телец» — ЦРБ — с. Датта — п. Монгохто
 маршрут № 104: «Телец» — Коппинский жилмассив — п. Токи
 маршрут № 105: магазин «Орбита» — п. Заветы Ильича — п. Бяудэ
 маршрут № 106: Университет (автовокзал) — Коппинский ж/м — п. Заветы Ильича (по этому маршруту ходит основной, дополнительный и коммерческий рейсы).

С автостанции ежедневно отправляются автобусы на Хабаровск, 5 рейсов, «эконом» и «бизнес» комплектации. Время в пути — около 12 часов. Автобусы идут через аэропорт до автовокзала г. Хабаровска.

В Ванино несколько фирм такси, в том числе есть чисто женское. Плата за проезд вполне демократичная, а таксисты адекватные. Курсируют частные маршрутки, например каждые два часа следует маршрутное такси Монгохто — Ванино, с конечной остановкой возле Центральной районной больницы.

Также можно уехать до Владивостока, через Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск на пассажирском поезде № 351/352 «Владивосток — Советская Гавань». Поезд ходит раз в сутки, вечером уходит до Владивостока, утром прибывает в Ванино. Несмотря на название, поезд не ходит до Совгавани, конечная станция у него — Совгавань-сортировочная в пос. Октябрьский (10 минут езды от Ванино). Через станцию Ванино также ходят два сезонных «пригородных» поезда — до ст. Высокогорная и ст. Тумнин.

Заработал аэропорт «Совгавань» — бывший военный аэродром Май-Гатка. Три раза в неделю из Хабаровска совершает рейсы самолёт L-410, цена полуторачасового перелёта — 4000 рублей (2015 год). В СССР от Совгавани до Хабаровска выполнялось 5 рейсов ежедневно на Ан-24 и один рейс до Владивостока. Рейсового автобуса до аэропорта нет.

Паромная переправа Ванино-Холмск уже много десятилетий осуществляется паромами серии «Сахалин» — в своё время это были весьма передовые суда. Железнодорожный вокзал одновременно является морским вокзалом, пассажиры на паромный причал перевозятся автобусами. О регулярности рейсов говорить не приходится, так как паром — грузопассажирский, и отходит — «по заполнению». Также отрицательное влияние оказывает нестабильность погодных условий в районе западного побережья Сахалина. При благоприятных условиях выполняется 2 рейса в сутки.

Здравоохранение 
Учреждения здравоохранения: «Центральная районная больница» Ванинского муниципального района со стационаром на 179 коек, Ванинская больница ФГУ «ДВОМЦ ФМБА России» со стационаром на 115 коек, военный госпиталь в/ч 86751 (филиал 1477 Военно-морского клинического госпиталя МО РФ).

Из частных учреждений можно отметить: стоматология «Дантист» (ул. Чехова д.5), медицинский центр (ул. Чехова д.7), ООО «Петро» (ул. Матросова 13), стоматология ООО «Витадент» (ул. Мира), ООО «Стимул» (ул. 1-я линия д.5), стоматология «Кедр» (ул. 1-я линия д.11)

Экология 
В связи с началом работ по отгрузке в порту Ванино глинозёма и угля, экологическая ситуация начала ухудшаться. Интенсивное расширение портовых мощностей в XXI веке привело к резкому ухудшению экологической ситуации в посёлке и прилегающих территориях, причём этот процесс сильно прогрессирует с каждым годом.

Знаменитые уроженцы и жители 
 Седых, Татьяна Александровна — журналист.
 Цыганков, Геннадий Дмитриевич — прославленный советский хоккеист, неоднократный чемпион СССР и мира, чемпион Олимпийских игр 1972 и 1976 годов.
 Варшавская, Любовь Егоровна — дизайнер-модельер.

Ванино в массовой культуре 
Ванино известен во многом благодаря песне «Ванинский порт».

Эдуард Лимонов выводит Ванино в стихотворении «В Приморье» («На вышку зачем-то повесили флаг»):— А Ванино?

— Банком уже прикарманено,

Огромное сине-железное Ванино.

Там болтом и гайкой посредственный шторм звенит,

Такое у нас получается Ванино…

И это тебе не «Пираты Карибского моря»,

А русское дальневосточное сильное горе.

Фотогалерея

Города-побратимы 
  Йосу, Южная Корея.
  Исикари, Япония.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Населённые пункты Ванинского района
Муниципальные образования Ванинского района
Городские поселения Хабаровского края
Появились в 1943 году в России
1943 год в Хабаровском крае